XVIII сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2009 году в период с 5 апреля по 8 ноября.

Команды 
В сезоне 2009 года во втором дивизионе была заявлена 81 команда. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Зенит» (Челябинск) на «Челябинск»
 «Зодиак» (Старый Оскол) на «Зодиак-Оскол»
 «Иртыш-1946» (Омск) на «Иртыш»
 «Торпедо-РГ» (Москва) на «Торпедо-ЗИЛ»
 «Онгушт» (Назрань) на «Ангушт»
 «Факел-СтройАрт» (Воронеж) на «ФСА»

«Запад» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Спартак» (Щёлково) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Динамо» (Санкт-Петербург) 2:2 «Динамо» (Вологда) был аннулирован. Команде «Динамо» (Вологда) засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Дмитрий Вязьмикин «Торпедо» (Владимир)
 Лучший вратарь — Андрей Романов «Спартак» (Кострома)
 Лучший защитник — Эмин Агаев «Волга» (Тверь)
 Лучший полузащитник — Алексей Мелёшин «Торпедо-ЗИЛ» (Москва)
 Лучший нападающий — Андрей Опанасюк «Динамо» (Вологда)
 Лучший тренер — Эдуард Малофеев «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Центр» 
 Итоговая таблица

 * Решением ПФЛ от 21 августа 2009 года клубы Факел-Воронеж (Воронеж) и Елец были исключены из состава участников. Им засчитываются поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а их соперникам — победа с таким счётом. Матч команд между собой во втором круге не состоялся, однако в итоговой таблице у них по 32 матча, как и у остальных команд.
 Результат матча «Динамо» (Брянск) 4:0 «Русичи» (Орёл) был аннулирован. Команде «Динамо» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Михаил Тюфяков «Динамо» (Брянск)
 Лучший вратарь — Валерий Чижов «Авангард» (Курск)
 Лучший защитник — Максим Тищенко «Авангард» (Курск)
 Лучший полузащитник — Игорь Бороздин «Авангард» (Курск)
 Лучший нападающий — Михаил Тюфяков «Динамо» (Брянск)
 Лучший тренер — Валерий Есипов «Авангард» (Курск)

«Юг» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Ротор» (Волгоград) была снята с соревнований после 20-го тура в связи «с негативной ситуацией, созданной вокруг клуба». Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** 8 июля, после 14 проведённых игр, ФК «Абинск» был снят с соревнований за вторую неявку на календарный матч. Результаты матчей с участием клуба аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

 
Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Олег Веретенников «Волгоград»
 Лучший вратарь — Александр Чихрадзе «Жемчужина-Сочи» (Сочи)
 Лучший защитник — Константин Гордиюк «Жемчужина-Сочи» (Сочи)
 Лучший полузащитник — Олег Веретенников «Волгоград»
 Лучший нападающий — Алексей Жданов «Волгоград»
 Лучший тренер — Олег Василенко «Жемчужина-Сочи» (Сочи)

 «Урал—Поволжье» 
 Итоговая таблицаЛучшие бомбардиры:

 
Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Руслан Мухаметшин «Мордовия» (Саранск)
 Лучший вратарь — Фёдор Дьяченко «Мордовия» (Саранск)
 Лучший защитник — Алексей Мулдаров «Мордовия» (Саранск)
 Лучший полузащитник — Марат Шогенов «Газовик» (Оренбург)
 Лучший нападающий — Руслан Мухаметшин «Мордовия» (Саранск)
 Лучший тренер — Фёдор Щербаченко «Мордовия» (Саранск)

 «Восток» 
 Итоговая таблица * 10 сентября 2009 года руководство и учредители клуба «Амур» (Благовещенск) приняли решение о закрытии, расформировании и банкротстве футбольного клуба. Команда была исключена из лиги после 22-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Валентин Егунов «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
 Лучший вратарь — Алексей Краснокутский «Иртыш» (Омск)
 Лучший защитник — Сергей Пятикопов «Металлург» (Красноярск)
 Лучший полузащитник — Евгений Андреев «Иртыш» (Омск)
 Лучший нападающий — Валентин Егунов «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
 Лучший тренер — Александр Ивченко «Металлург» (Красноярск)

 Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2009

2009